Симва:

 Симва — река в Республике Коми.
 Симва — посёлок в Княжпогостском районе Республики Коми.